Prijelaz s jedne vjere na drugu u NDH reguliran je zakonskom odredbom od 3. svibnja 1941. godine, a na prijedlog ministarstva bogoštovlja i nastave. Provedba je povjerena ministru bogoštovlja i nastave. 

Odredbom su ukinuti svi dotadašnji zakonski i naredbeni propisi o načinu prijelaza s jedne vjere na drugu, odnosno propisi koji proturiječe ovoje odredbi. Prema odredbi, da bi prijelaz bio pravno valjan potrebno je da stranka koja mijenja vjeru podnese pismenu prijavu upravnoj vlasti prve molbe (kotarskoj oblasti odnosno gradskom poglavarstvu) o svojoj odluci i da dobije potvrdu o toj svojoj prijavi, te da se ispune vjerski propisi one priznate vjeroispovijesti, na koju stranka prelazi. Odredba je bila privremena do donošenja zakona o vjeroispovjednim odnosima.

Izvori 

NDH